Hato Mayor (provincie), een provincie van de Dominicaanse Republiek
Hato Mayor (stad), de hoofdstad van de provincie